ОАО «Сбер Банк» (до 27 августа 2021 — «БПС-Сбербанк») — один из крупнейших банков Белоруссии. 98,43 % акций банка принадлежит публичному акционерному обществу «Сбербанк России».

История 
Сентябрь 1991 года — учреждение акционерного коммерческого Белпромстройбанка, а в марте 1992 года собрание учредителей приняло решение об открытой подписке на акции банка, и после её завершения он стал акционерным обществом открытого типа.

Октябрь 1999 года — переименование в открытое акционерное общество «Белпромстройбанк».

Декабрь 2009 год — покупка российским «Сбербанком России» пятого по размеру активов БПС-Банка за 280 млн долларов и кредитную линию в 2 млрд доллара США.

Октябрь 2011 года — проведение ребрендинга банка. Название изменено на ОАО «БПС-Сбербанк», за основу фирменного стиля взят фирменный стиль Сбербанка России.

15 ноября 2017 банк один из первых в стране запустил платёжный сервис Samsung Pay совместно с MasterCard.

В 2021 году внеочередное собрание акционеров «БПС-Сбербанка» приняло решение о переименовании в ОАО «Сбер Банк».

24 февраля 2022 года банк, как и его материнская компания, был внесён в санкционный список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США.

Награды

2016 год

Премия «Банк года-2015» 
 номинация «Онлайн-банк» — 2 место.

2017 год

Премия «Банк года-2016» 
 номинация «Лучший среди крупных» — 2 место;
 номинация «Самый инновационный банк Беларуси-2016» — 1 место;
 номинация «Сделка года-2016» — 1 место (кредит на строительство Dana Mall);
 номинация «Лучший банковский продукт на рынке — 2016» — 3 место (кредит «Новоселье со Сбербанком»);
 номинация «Лучший управляющий-2016» — 3 место (Инюшин Сергей Викторович, БПС-Сбербанк);
 номинация «Выбор пользователей портала Myfin.by» — 2 место.

2018 год

Премия «Банк года-2017» 
 номинация «Лучший банк-2017» (среди крупных) — 3 место;
 номинация «Самый инновационный банк Беларуси-2017» — 2 место;
 номинация «Лучший региональный банк Беларуси-2017» — 3 место;
 номинация «Сделка года-2017» — 1 место (урегулирование проблемного актива СООО «Элит Эстейт») и 3 место (выпуск еврооблигаций компании «Евроторг»);
 номинация «Лучший банковский продукт на рынке — 2017» — 3 место (финансирование недвижимости «Новоселье со Сбербанком»);
 номинация «Лучший управляющий — 2017» — 3 место (Инюшин Сергей Викторович, БПС-Сбербанк).

См. также 
 Белкарт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 В Беларуси будут сосуществовать два «сбербанка»

Банки Белоруссии
Дочерние компании Сбербанка